Марко Милошевић (Београд, 7. фебруара 1991) српски је фудбалски голман који тренутно игра за Каспи.

Трофеји и награде

Појединачно 
 Тим сезоне Премијер лиге Казахстана : 2020.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1991.
Спортисти из Београда
Српски фудбалери
Фудбалски голмани
Фудбалери Земуна
Фудбалери Графичара
Фудбалери Смедерева
Фудбалери Синђелића Београд
Фудбалери Вождовца
Фудбалери Напретка Крушевац
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије